Георгій Кекелідзе (10 квітня 1984, Озургеті) — грузинський поет, есеїст, телеведучий, лауреат премії «Саба», премії «Золоте крило».
 Михайло Кекелідзе (нар. 14 вересня 1974) — грузинський шахіст, гросмейстер.

грузинські прізвища